Dave Silk (ijshockeyer) (1959), Amerikaans ijshockeyer
 Dave Silk (schaatser) (1965), Amerikaans schaatser